Slisse & Cesar (VTM), een Vlaamse sitcom uit 1996 op VTM
 Slisse & Cesar (Eén), een Vlaamse sitcom uit 1977 op één
 Slisse & Cesar (theater), een theaterstuk